Der Hochsprung der Frauen bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften 2007 wurde am 31. August und 2. September 2007 im Nagai-Stadion der japanischen Stadt Osaka ausgetragen.

Ihren ersten ganz großen Erfolg als neue Weltmeisterin feierte die Kroatin Blanka Vlašić. Die Silbermedaille wurde zweimal vergeben. Auch nach Anwendung der Fehlversuchsregel lagen die Italienerin Antonietta Di Martino und die Russin Anna Tschitscherowa gleichauf. Eine Bronzemedaille gab es regelentsprechend nicht.

Bestehende Rekorde 

Der bestehende WM-Rekord wurde bei diesen Weltmeisterschaften nicht eingestellt und nicht verbessert.

Es gab einen Landesrekord, der im Finale am 2. September aufgestellt wurde:
2,03 m – Antonietta Di Martino, Italien

Legende 
Kurze Übersicht zur Bedeutung der Symbolik – so üblicherweise auch in sonstigen Veröffentlichungen verwendet:

Qualifikation 
31. August 2007, 10:10 Uhr

Dreißig Teilnehmerinnen traten in zwei Gruppen zur Qualifikationsrunde an. Die Qualifikationshöhe für den direkten Finaleinzug betrug 1,94 m. Diese Marke übertrafen sechzehn Athletinnen (hellblau unterlegt), die zwei Tage darauf das gemeinsame Finale bestritten.

Gruppe A

Gruppe B 

In der Qualifikation aus Gruppe B ausgeschiedene Hochspringerinnen:

Finale 

2. September 2007, 19:00 Uhr

Video 
 Blanka Vlašić - Women's High Jump - 2007 World Championships, youtube.com, abgerufen am 8. November 2020

Weblinks 
 11th IAAF World Championships in Athletics (englisch), abgerufen am 8. November 2020
 Women High Jump Athletics XI World Championship 2007 Osaka (JPN) auf todor66.com (englisch), abgerufen am 8. November 2020
 Ergebnisse im Statistics Handbook der IAAF zur WM 2019 in Doha, Women High Jump, Osaka 2007, S. 314 (PDF; 10,3 MB, englisch), abgerufen am 8. November 2020

Einzelnachweise und Anmerkungen 

Hochsprung der Frauen
Leichtathletikwettbewerb in Osaka